Stummeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Stummeyer (1960–2011), deutsche Hörfunkmoderatorin, Autorin und Filmemacherin
 Christian Stummeyer (* 1972), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Heinrich Stummeyer (1894–1973), deutscher Politiker (NSDAP)